Кар'єр — місце видобутку корисних копалин відкритим способом

Кар'єр — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Кар'єр — селище, Тавдинський міський округ, Свердловська область